Гран-при Японии 2017 года (официально 2017 Formula 1 Japanese Grand Prix) — автогонка, шестнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и сорок четвёртый Гран-при Японии в истории «Формулы-1»), прошёл с 6 по 8 октября на трассе «Судзука» (Япония).

Квалификация 

|}

 Примечания
 1.  Валттери Боттас и Кими Райкконен Наказаны потерей 5 позиций на стартовом поле за замену коробки передач.
 2.  Фернандо Алонсо Наказан потерей 35 позиций, а Джолион Палмер и Карлос Сайнс-мл. потерей 20 позиций на стартовом поле за превышение квоты по замене элементов силовой установки.
Источник

Стартовое поле

Гонка 

|}
Источник:

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Японии
Октябрь 2017 года
Спорт в Японии в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке